potoczne określenie cellulitu
 zewnętrzna część owocu pomarańczy, na którą składa się mezokarp (albedo) i egzokarp (flawedo); zob. też cykata (kandyzowana skóra pomarańczowa)
 Skórka pomarańczy – album muzyczny Martyny Jakubowicz (1998)